As in a Looking Glass é um filme mudo norte-americano de 1911, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Wilfref Lucas
 Claire McDowell
 Edna Foster

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa da década de 1910
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de drama da década de 1910